И́стхем () — английская фамилия. Известные носители:

 Истхем, Джордж (род. 1936) — английский футболист.
 Истхем, Джордж (старший; 1914—2000) — английский футболист и тренер.

Примечания